Kirkkosalmi kan syfta på:

 Kirkkosalmi – en kanal som löper genom Pargas stad, Åboland, se Kyrksundet, Pargas
 Kirkkosalmi, Rimito – ett sund på ön Rimito i Nådendals kommun